Prvu A hrvatsku kuglačku ligu za žene za sezonu 2001./02. je osvojila ekipa "Rijeka - Kvarner Wiener Städtische".

Prva A liga 

 Izvori:  
 Hrvatski športski almanah 2002/2003

Prva B liga

Centar 

 Izvori:  
 Hrvatski športski almanah 2002/2003

Istok 

 Izvori:  
 Hrvatski športski almanah 2002/2003 (do 12. kola)  
 '"Virovitički list - Virovitičko-podravski tjednik", br. 2272, (9/2002)  
 '"Virovitički list - Virovitičko-podravski tjednik", br. 2272, (9/2002)

Jug 

 Izvori:  
 Hrvatski športski almanah 2002/2003

Ostale lige

Unutrašnje poveznice

Vanjske poveznice

Izvori 
 
 Kruno Sabolić: Hrvatski športski almanah 2002/2003, Zagreb, 2003., str. 301-302 
  

2001-02